Сузао (Souzão, Sousão, Vinhão) — красный сорт винограда из Португалии, используемый для производства портвейна. Помимо родины Минью, его культивируют в Дуэро (:en:Douro DOC), Дан-Лафойнше (:en:Dão DOC), а также в Австралии, Калифорнии и ЮАР.

Сорт очень позднего периода созревания. Лист средний, округлый, слегка вытянут в длину, слабо рассеченный, пятилопастный. Ягода средняя или крупная, синевато-красно-черная.

Содержит много сахара и кожуру с большим количеством пигмента, поэтому обладает особым вкусом и цветом. Применяется для изготовления Виньу Верде.

Ссылки
Сузао

Вина Португалии
Красные вина